Salone nautico di Genova
Salone nautico di Venezia